РУМО может означать:

 РУМО (Разведывательное управление министерства обороны) — управление военной разведки в составе Министерства обороны США.
 РУМО — машиностроительное предприятие в Нижнем Новгороде.